Командный чемпионат мира по шахматам 2005

Командный чемпионат мира по шахматам состоялся с 1 по 11 ноября в Беэр-Шева (Израиль). В Чемпионате принимали участие девять команд: Армения, Грузия, Израиль, Китай (мужская команда), Китай (женская команда), Куба, США, Россия и Украина. Первоначально от Африки приглашалась команда Египта, но она отказалась. Запасной участник от Африки — Замбия тоже отказалась. В последний момент приглашалась команда Нидерландов, как чемпион Европы, но и она отказалась, сославшись на недостаток времени для подготовки.

С пятого тура лидерство в чемпионате перехватила мужская команда Китая, которая и лидировала до последнего тура. Перед последним туром команда России отставала от команды Китая на 2½ очка. Чтобы занять первое место, команда России должна была выигрывать со счётом 3½: ½. В последнем туре она победила команду Китая с нужным счётом — 3½: ½ и завоевала звание командного чемпиона мира по шахматам.

Участники

Правила проведения чемпионата

Контроль времени 
100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и далее 10 минут да конца партии. За каждый сделанный ход, начиная с первого, добавляется 30 секунд.

Определение мест команд 
Места, которые занимают команды, определяются по количеству набранных очков во всех сыгранных шахматных партиях. За победу присуждается 1 (одно очко), за ничью — ½ (пол очка), за поражение — 0 (ноль очков).

При равенстве учитывается следующее:
 командные очки
 результат встречи команд между собой
 подсчёт очков по Берлинской системе:
 за победу на первой доске присуждается 4 очка
 за победу на второй доске присуждается 3 очка
 за победу на третьей доске присуждается 2 очка
 за победу на четвёртой доске присуждается 1 очко
 если команды с одинаковым количеством очков претендуют на призовое место, то эти команды играют матч между собой с контролем времени по 15 минут каждому игроку на всю партию
 жребий

Календарь турнира 
1 ноября — Открытие турнира

Все туры начинаются в 15 часов местного времени (13 часов UTC, 16 часа московского времени), 9-й тур в 14 часов.

Первый тур 
1 ноября

Второй тур 
2 ноября

Третий тур 
3 ноября

Четвёртый тур 
4 ноября

Пятый тур 
5 ноября

Шестой тур 
7 ноября

Седьмой тур 
8 ноября

Восьмой тур 
9 ноября

Девятый тур 
10 ноября

Движение по турам 

О — очки, КО — командные очки, М — место

Таблица чемпионата 

КО — командные очки

Турнир первых досок 

Рейт. — рейтинг,  Ком. — команда, ОИ — основной игрок, ЗИ — запасной игрок.

1) — вместо Азмайпарашвили играл Джобава.
2) — вместо Гельфанда играл Смирин.
3) — вместо Онищука играл Гулько.
4) — вместо Иванчука играл Пономарёв.
5) — вместо Свидлера играл Грищук.
6) — вместо Брусона играл Домингес.

Ссылки 
 Официальная страница чемпионата 

Командные чемпионаты мира по шахматам
Международные соревнования по шахматам в Израиле
2005
01
2005 год в шахматах
Чемпионаты мира в Израиле
Спорт в Беэр-Шеве